Я́хья, Яхъя, Яхия или Йахйа () — мужское имя арабского происхождения, аналог библейского имени Иоанн.

 Яхья — исламский пророк посланный народу Израиля для подтверждения истинности пророческой миссии Исы ибн Марьяма (Иисуса Христа).
 Яхья аль-Хайят (770—835) — ученик Машаллаха, был одним из ведущих астрологов своего времени.
 Яхья Антиохийский (ок. 980—1066) — средневековый сирийский врач-христианин, историк.
 Яхья аль-Музаффар (ум. 1029) — второй независимый эмир Сарагосы из рода Туджибидов.
 Яхья ас-Сухраварди (1155—1191) — персидский философ и мистик.
 Яхья-бей Ташлыджалы (1498—1573/1582) — османский поэт и военный деятель.
 Султан Яхья (1585?-1648?) — самозванец, претендовавший на османский престол.
 Яхья бин Мухаммед Хамид-ад-Дин (1869—1948) — йеменский имам-король.
 Яхья, Тахир (1913—1986) — иракский военный и государственный деятель, премьер-министр.
 Яхья Хан, Ага Мухаммед (1917—1980) — пакистанский государственный деятель.
 Яхья Петра (1917—1979) — малайзийский государственный деятель.
 Яхия Аубакиров (1925—2008) — казахский учёный, доктор экономических наук, профессор, академик АНК.
 Яхья Рахим Сафави (род. 2 января 1958) — иранский военачальник, генерал-майор.
 Яхья, Латиф (род. 14 июня 1964) — участник ирано-иракской войны, утверждающий, что был двойником сына Саддама Хусейна.
 Яхья Джамме (род. 1965) — гамбийский военный, государственный и политический деятель.
 Яхья аль-Хуси (род. 1965) — брат лидера йеменских зейдитов (хуситов) Хусейна аль-Хуси.
 Яхья Айяш (1966—1996) — палестинский террорист, глава боевого крыла Хамас.
 Яхья Голмохаммади (род. 19 марта 1971) — иранский футболист и футбольный тренер.
 Яхья, Алледин (род. 1981) — франко-тунисский футболист, центральный защитник.
 Яхья, Антар (род. 1982) — франко-алжирский футболист, центральный защитник.
 Яхья Кебе (род. 11 июля 1985) — буркинийский футболист.
 Яхья Абдул-Матин II (род. 15 июля 1986) — американский актёр.
 Яхия Шихахмедов (род. 1987) — российский спортсмен
 Яхья аш-Шехри (род. 26 июня 1990) — саудовский футболист.
 Яхья Хасан (1995—2020) — датский поэт с палестинскими корнями
 Харун Яхья (род. 1956) — псевдоним турецкого религиозного деятеля, проповедника исламского креационизма.
  (уб. 864) — потомок Али, выступивший против Аббасидов и казнённый за это.
 Яхья ибн Халид (VIII век) — представитель влиятельной персидской династии Бармакидов.
  (IX век) — средневековый сирийский врач-христианин.
 Яхья ибн Асад (IX век) — правитель Шаша и Самарканда из династии Саманидов.
  (IX век) — 5-й правитель Марокко из династии Идрисидов.
  (IX век) — 5-й правитель Марокко из династии Идрисидов.
  (IX век) — влиятельный мосараб еврейского происхождения.
  (ок. 1150—1222) — португальский дворянин еврейского происхождения.
  (XV век) — хроникёр Делийского султаната.
  (1903—1969) — тунисский художник.
  (род. 1940) — алжирский футболист.
  (род. 1945) — египетский актёр.
  (1947—2014) — израильский дипломат.
  (1949—2000) — израильский политик.
  (род. 1952) — алжирский журналист и писатель.
  (род. 1980) — алжирский футболист.
  (род. 1985) — ливийский баскетболист.
  (род. 1990) — тунисский боксёр.
  (род. 24 сентября 1998) — ливанский футболист.

См. также 
 Яхъя () — деревня в Башкортостане.

Арабские имена